Polte ist die Bezeichnung für einen kleinen Typ von Fischerbooten, siehe Polte (Bootstyp)

Polte ist die Kurzbezeichnung der Polte-Werke

Polte ist der Name eines Ortsteils der Ortschaft Ringfurth, Stadt Tangerhütte, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, siehe Polte (Tangerhütte)

Polte ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Polte (* 1958), deutscher Jazzgitarrist und Musikjournalist
 Eugen Polte (1849–1911), Unternehmer, Rüstungsproduzent, Erfinder und Königlicher Kommerzienrat
 Jörg Polte (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Kerstin Polte (* 1975), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Marvin Polte (* 1976), deutscher Volleyballspieler
 Paul Polte (1905–1985), deutscher Arbeiterdichter
 Paul Polte (Bildhauer) (1877–1952), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Peter Paul Polte (1942–2019), deutscher Journalist
 Wilhelm Polte (* 1938), ehemaliger Oberbürgermeister von Magdeburg

Siehe auch:
 Bolte